Хобо:

 Хобо — странствующий рабочий, бродяга. Термин появился на западе США в конце XIX века.
 «Хобо» — издательство литературной группы ничевоков.
 Хобо, Чарлз Оуэн (род. 1961) — астронавт НАСА.